Orbeli ist der Familienname folgender Personen:

 Ruben Abgarowitsch Orbeli (1880–1943), armenisch-russischer Jurist, Hochschullehrer und Unterwasserarchäologe
 Leon Abgarowitsch Orbeli  (1882–1958), armenischer Physiologe
 Joseph Abgarowitsch Orbeli (1887–1961), armenisch-russischer Orientalist
 Marija Leonowna Orbeli (1916–1949), russisch-sowjetische Kernphysikerin